Karol Fiedor (1927-2010) – polski historyk
 Karol Fiedor (ur. 1968) – polski architekt